HMS "Napier" – kanonierka, zwodowana w 1844 roku
 HMS "Napier" – niszczyciel typu M, zwodowany w 1921 roku
 HMS "Napier" – niszczyciel typu N, zwodowany w 1940 roku, wypożyczony australijskiej marynarce wojennej, w której służył jako HMAS "Napier"

Napier